Села:
 Крем'янка — Житомирська область, Ємільчинський район
 Крем'янка — Полтавська область, Лубенський район

Річка:
 Крем'янка — річка у Старосамбірському районі Львівської області, права притока Дністра